Jurići je lahko:
 Jurići, Poreč (Hrvaška)
 Jurići, Žminj (Hrvaška)